Ptxélniki (en rus: Пчельники) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 528 habitants. Pertany al districte rural de Sovetski. Fins al 1948 el municipi es deia Arandà.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea